Игнатьевское — название населённых пунктов в России:

 Игнатьевское — посёлок в Малоярославецком районе Калужской области.
 Игнатьевское — деревня в Мошенском районе Новгородской области.

См. также 
 Игнатьевское сельское поселение